Coelho Neto (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Coelho Neto (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Maranhão